Йоханнес Юрттиахо (; род. 22 января 1980, Турку, Финляндия) — финский левый политик, депутат парламента Финляндии (с 2019), член городского совета Турку.

На парламентских выборах 2019 года был избран депутатом эдускунты от избирательного округа Варсинайс-Суоми.

Результаты местных выборов

Результаты парламентских выборов

Примечания 

Депутаты эдускунты
Муниципальные депутаты Финляндии